Sócrates  – calciatore brasiliano 
 José Sócrates  – politico portoghese 
 Programma Socrates  – programma d'istruzione dell'Unione Europea, a cui fa riferimento anche il Progetto Erasmus
 Socrates  – variante del nome proprio di persona Socrate

Pagine correlate 

 Socrate (disambigua)

Altri progetti